Kowalewski (feminine Form: Kowalewska, Plural: Kowalewscy) ist ein polnischer Familienname. Er ist abgeleitet vom Wort kowal (Schmied). Die polnischen Familiennamen mit den ersten beiden Silben Kowal- entsprechen dem deutschen Schmidt, Schmitt, Schmitz. 

Namensträger:

 Arnold Kowalewski (1873–1945), außerordentlicher Professor für Philosophie in Königsberg
 Cölestin Kowalewski (1700–1771), deutscher Jurist
 Gerhard Kowalewski (1876–1950), deutscher Mathematiker
 Günter Kowalewski (* 1943), deutscher Ringer
 Gustav Kowalewski (1905–1957), deutscher Bergsteiger und Bergretter
 Jan Kowalewski (1892–1965), polnischer Geheimdienst-Offizier, Kryptoanalytiker und Journalist
 Jegor Petrowitsch Kowalewski (1809–1868), russischer Schriftsteller, Diplomat und Reisender (Bruder von Jewgraf Kowalewski)
 Jewgraf Petrowitsch Kowalewski (1790–1867), russischer Staatsmann und Bergbauingenieur 
 Józef Kowalewski (1801–1878), polnisch-russischer Mongolist, Buddhismuskundler und Hochschullehrer
 Katharina Kowalewski (* 1981), Schauspielerin und Regisseurin
 Krzysztof Kowalewski (1937–2021), polnischer Schauspieler
 Lutz Kowalewski (* 1960), deutscher Bluesgitarrist
 Martin Kowalewski (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Maurice Kowalewski, US-amerikanischer Schauspieler und Schauspiellehrer, siehe MK Lewis
 Maxim Maximowitsch Kowalewski (1851–1916), russischer Soziologe
 Patrick Denis Kowalewski (* 1990), polnisch-albanischer Musiker und Musikproduzent, siehe Blvth
 Paweł Kowalewski (* 1958), polnischer Maler, Installationskünstler, Pädagoge und Unternehmer
 Simon Kowalewski (* 1981), deutscher Politiker (Piratenpartei)
 Wladimir Onufrijewitsch Kowalewski (1842–1883), russischer Paläontologe
 Wojciech Kowalewski (* 1977), polnischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Kovalevsky
 Kowalski
 Kowalewskaja
 Kowalewskie
 Kowaljow
 Kowalenko
 Kowaltschuk
 Kowalczyk